Сезон 1953–1954 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 13 вересня 1953 та 25 квітня 1954 року. Став 23-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 2 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у міні-турнірі за право збереження місця у Ла Лізі, за результатами якого також поступилися своїми місцями в елітному дивізіоні представникам Сегунди.

Переможцем турніру став «Реал Мадрид», який здобув свій третій трофей національної першості. Королівський клуб впевнено провів сезон, більшу його частину очолюючи турнірну таблицю чемпіонату. На фініші турніру відрив лідерів від основного переслідувача, «Барселони», склав чотири очки.

Підсумкова турнірна таблиця

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1953-54 став нападник мадридського «Реала» Альфредо ді Стефано, який записав до свого активу 29 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Чемпіони 
Футболісти «Реала» (Мадрид), які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Мануель Пасос 
 Хоакін Наварро 
 Хоакін Оліва 
 Рафаель Лесмес 
 Хосе Саррага 
 Мігель Муньйос 
 Луїс Моловни 
 Роке Ольсен 
 Альфредо Ді Стефано 
 Хосе Іглесіас 
 Франсиско Хенто

Тренер: Енріке Фернандес.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1953–54 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1953–54 на bdfutbol.com  

1953-54
1954 у футболі
1953 у футболі